Maritim Hotel Hannover steht für:

 Maritim Stadthotel, früherer Name für das Dormero Hotel Hannover in der Hildesheimer Straße
 Maritim Grand Hotel Hannover am Friedrichswall in Hannover
 Maritim-Airport-Hotel am Flughafen Hannover